Левки́пп ( «белоконный, едущий на белых конях») — в древнегреческой мифологии — сын Горгофоны и Эбала (по другой версии, Периера, брат Тиндарея, отец Фебы (не путать с дочерью Урана или с дочерью Леды), Гилайеры и Арсинои. Арсиноя стала матерью Асклепия.

Дочери Левкиппа Гилайера и Феба были просватаны за Идаса и Линкея, но похищены их двоюродными братьями — Кастором и Полидевком. За это Кастор впоследствии был убит. Полидевк, однако, избежал такой участи, потому что ему Зевсом было даровано бессмертие.

Согласно мессенцам, от него названо селение Левктры в Лаконике.

См. также
 Похищение дочерей Левкиппа (картина)

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Цари Мессении